Grønbjerg kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Grønbjerg (Hedensted Kommune) – en bebyggelse i Juelsminde Sogn, Hedensted Kommune
 Grønbjerg (Horsens Kommune) – et areal i Tamdrup Sogn, Horsens Kommune
 Grønbjerg (Lindeballe Sogn) – en bebyggelse i Lindeballe Sogn, , Vejle Kommune
 Grønbjerg (Nørre Omme Sogn) – en bebyggelse i Nørre Omme Sogn, Ringkøbing-Skjern Kommune
 Grønbjerg (Ringive Sogn) – en bebyggelse i Ringive Sogn, Vejle Kommune
 Grønbjerg (Silkeborg Kommune) – en bebyggelse i Thorning Sogn, Silkeborg Kommune
 Grønbjerg (Sønder Bork Sogn) – et areal i Sønder Bork Sogn, Ringkøbing-Skjern Kommune
 Grønbjerg (Thisted Kommune) – en bebyggelse i Hunstrup Sogn, Thisted Kommune
 Grønbjerg (Varde Kommune) – en bebyggelse i Oksby Sogn, Varde Kommune